Де́лос ():
 Делос — греческий остров, самый маленький из Кикладских островов, один из важнейших культурно-религиозных центров античности;
 Делос — гора в Беотии.